ostrolot (Artamus) – rodzaj ptaka z rodziny ostrolotów
 ostrolot – człon rodzajowy zwyczajowych nazw gatunkowych niektórych motyli z rodziny miernikowcowatych:
 ostrolot muszlowiak (Campaea margaritata)
 ostrolot kreskowiak, ostrolot świerczyniak (Hylaea fasciaria)